Az 1979-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a svéd Björn Borg nyerte az amerikai Roscoe Tanner előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Björn Borg (Bajnok)
  John McEnroe (Negyedik kör)
  Jimmy Connors (Elődöntős)
  Vitas Gerulaitis (Első kör)
  Roscoe Tanner (Döntős)
  Guillermo Vilas (Második kör)
  Arthur Ashe (Első kör)
  Victor Pecci Sr. (Harmadik kör)

  Brian Gottfried (Harmadik kör)
  Wojtek Fibak (Első kör)
  John Alexander (Harmadik kör)
  Jose Higueras (Második kör)
  Manuel Orantes (Második kör)
  Jose-Luis Clerc (Negyedik kör)
  Tim Gullikson (Negyeddöntős)
  Corrado Barazzutti (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 tenniscorner.net

1979 a teniszben